L'édition 2019 du tournoi de tennis de Tachkent se déroule du 23 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Alison Van Uytvanck remporte le tournoi en simple, Hayley Carter et Luisa Stefani celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Suissesse Timea Bacsinszky, de l'Allemande Mona Barthel, de la Serbe Ivana Jorović et de la Slovaque Anna Karolína Schmiedlová. Elles sont respectivement remplacées par Tímea Babos, Anna Kalinskaya, Katarzyna Kawa et Greet Minnen.

Lauréates 
En simple, la Belge et tête de série  Alison Van Uytvanck remporte son cinquième titre en s'imposant face à la Roumaine et tête de série  Sorana Cîrstea. Il s'agit de son quatrième titre dans la discipline.

En double, Hayley Carter et Luisa Stefani remportent leur premier titre ensemble en s'imposant face aux têtes de série  Dalila Jakupović et Sabrina Santamaria. Il s'agit de leur  et  dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tachkent
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
Tachkent
2019 en Ouzbékistan
Tennis en septembre 2019